Национальная кинопремия за лучший женский закадровый вокал () — категория главной кинематографической премии Индии под эгидой  Министерства информации и телерадиовещания Правительства Индии, присуждаемая вокалисткам за лучшее закадровое исполнение песен в фильмах индийского кинематографа на любом из языков или диалектов Индии.

Описание 
Премия за лучший закадровый вокал — на тот момент, без разделения на мужской и женский — была введена в рамках общего решения оргкомитета награды предусмотреть, начиная с 15-й церемонии награждения премией (в 1968, по результатам 1967 года), призы не только для наиболее значительных работ (фильмов) кинематографа Индии, но также для участвовавших в их создании актёров и участников съёмочной группы. Первым в этой общей категории был награждён в 1968 году . Начиная с последующего года, премия стала присуждаться раздельно за мужской и женский закадровый вокал, и первой лауреаткой премии среди женщин стала , получившая её за пение в фильме на тамильском языке «Uyarntha Manithan», а впоследствии завоевавшая эту награду ещё четырежды.

Номинация и награждение по творческим результатам каждого года (с 1 января по 31 декабря включительно) проводятся в последующем году. Как и для большинства других «личных категорий», для закадровых вокалистов предназначена премия «Серебряный Лотос» (, Rajat Kamal); Лауреатам премии за лучшее вокальное исполнение вручают медаль премии (NFA), сертификат о награждении, а после 24-й церемонии в 1977 году — и денежный приз (до 2006 — в 10 тысяч, позднее — в 50 тысяч рупий). Честь вручения премий традиционно принадлежит президенту Индии.

Статистика премии 
 Лауреаты наибольшего количества премий в категории: , получившая её 6 раз (в 1986, 1987, 1989, 1997, 1998 и 2005 годах) за вокал на трёх различных языках (малаялам, тамильском и хинди). На второй месте — уже упомянутая выше Пулапака Сушила с 5 премиями (в 1969, 1971, 1976, 1982 и 1983 годах; за песни в фильмах на тамильском и телугу).
 Самый возрастной лауреат: Лата Мангешкар, последний раз получавшая эту премию в 1991 году (приблизительно в 62 года).
 Самый молодой лауреат: Утхара Унникришнан, награждённая в 2015 году в 10-летнем возрасте.

Ряд обладательниц премии являются также лауреатами других престижных музыкальных и кинопремий (в частности, Filmfare Awards и ), а также одной или нескольких правительственных наград различного уровня, одна из них — Лата Мангешкар, являющаяся фактическим автором идеи подобных категорий кинопремий Индии (впервые введённых в 1959 году организаторами Filmfare Awards через два года после её заявления) — была в 2001 году удостоена высшей государственной гражданской награды Индии Бхарат Ратна.

Две из неоднократных обладательниц премии — уже упомянутая Лата Мангешкар и Аша Бхосле — являются родными сёстрами.

Таблица лауреатов

1960—1970-е годы

1980—1990-е годы

2000-е годы

Примечания

Ссылки 
 Official Page for Directorate of Film Festivals, India
 National Film Awards Archives
 

Национальная кинопремия (Индия)
Награды женщинам-музыкантам
Награды, появившиеся в 1969 году
Музыкальные кинопремии
Музыкальные премии Индии